Сёдерблум, Сёдерблум () — шведская и датская фамилия. Известные носители:

 Сёдерблум, Натан (1866—1931) — шведский священник и экуменист, архиепископ Уппсалы, лауреат Нобелевской премии мира 1930 года.
 Сёдерблум, Оке (1910—1965) — шведский актёр, сценарист, поэт.
 Сёдерблом, Андерс (род. 1963) — датский кёрлингист.